Brönner ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Brönner (geb. Höpfner; 1880–1950), deutsche Politikerin (DDP)
 Heinrich Ludwig Brönner (1702–1769), Frankfurter Drucker und Verleger
 Josef Brönner (1884–1958), deutscher Politiker
 Melitta Brönner (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Nele Brönner (* 1977), deutsche Kinderbuchautorin, Illustratorin und Comiczeichnerin
 Till Brönner (* 1971), deutscher Jazzmusiker, Trompeter, Sänger und Komponist
 Wolfgang Brönner (* 1940), deutscher Kunsthistoriker, Landeskonservator und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bronner
 Bronner (Familienname)